Хамерсли — горный хребет на территории австралийского штата Западная Австралия.
 Хамерсли — железорудный район в Западной Австралии.
 Хамерсли — один из пригородов австралийского города Перт.
 Национальный парк Хамерсли-Рейндж — прежнее название Национального парка Кариджини.